ISO 15919 ist ein ISO-Standard zur Transliteration indischer Schriften in das lateinische Alphabet.

Es basiert größtenteils auf IAST (mit einigen Unterschieden), erweitert es aber um Laute, die im Sanskrit nicht existieren.

Die folgende Tabelle stellt ISO 15919 dar und ist als PDF verfügbar.

Weblinks 
Transliteration of Indic scripts: How to use ISO 15919

15919
Umschrift für indische Schrift